Prabhu steht für:

 Prabhu (Schauspieler) (* 1956), indischer Schauspieler
 (23681) Prabhu, Asteroid des Hauptgürtels
 Peter Paul Prabhu (1931–2013), katholischer Bischof in Simbabwe
 Uday Krishna Prabhu (* 1954), indischer Sprinter